Hopkins kan syfta på:

 Anthony Hopkins
 Gerard Manley Hopkins
 Johns Hopkins
 Lightnin' Hopkins
 Hopkins, Michigan
 Hopkins, Minnesota
 Cleveland Hopkins International Airport

Se även 
 Hopkins County